Synagoga Mizrachi w Będzinie
 Synagoga Mizrachi w Krakowie
 Synagoga Mizrachi w Lublinie